Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Jeff Tarango 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Félix Mantilla (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Francisco Clavet (quarti di finale)

 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Magnus Norman (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 1999
ATP Tour 1999